La stagione NBL Canada 2013-2014 fu la terza della National Basketball League of Canada. Parteciparono 9 squadre in due gironi. Rispetto alla stagione precedente si aggiunsero i Brampton A's e gli Ottawa SkyHawks. Gli Oshawa Power si trasferirono a Mississauga, rinominandosi Mississauga Power, i Summerside Storm, si trasferirono a Charlottetown, prendendo il nome di Island Storm. I Montreal Jazz scomparvero.

Squadre partecipanti

Classifiche

Central Division

Atlantic Division

Play-off

Primo turno

Quarti di finale

Semifinali

Finale NBL Canada

Tabellone

Vincitore

Statistiche

Premi NBL Canada
 NBL Canada Most Valuable Player: Anthony Anderson, Saint John Mill Rats
 NBL Canada Coach of the Year: Bill Jones, Halifax Rainmen
 NBL Canada Defensive Player of the Year: Cavell Johnson, Brampton A's
 NBL Canada Sixth Man of the Year: Kirk Williams, Mississauga Power
 NBL Canada Newcomer of the Year: Justin Tubbs, Ottawa SkyHawks
 NBL Canada Rookie of the Year: Raven Barber, Halifax Rainmen
 NBL Canada Canadian of the Year: Garrett Williamson, London Lightning
 NBL Canada Executive of the Year: Taylor Brown, London Lightning
 NBL Canada Finals MVP: Stefan Bonneau, Windsor Express
All-NBL Canada First Team
Anthony Anderson, Saint John Mill Rats
Stefan Bonneau, Windsor Express
Cedric Moodie, Brampton A's
Garrett Williamson, London Lightning
Antonio Ballard, Island Storm
All-NBL Canada Second Team
Ryan Anderson, Ottawa SkyHawks
Morgan Lewis, Mississauga Power
Chris Commons, Windsor Express
Tim Parham, Halifax Rainmen
Cavell Johnson, Brampton A's
All-NBL Canada Third Team
Darren Duncan, Windsor Express
Nick Okorie, Mississauga / Island
Johnny Mayhane, Moncton Miracles
Jermaine Johnson, Ottawa / London
Jason Williams, Halifax Rainmen
NBL Canada All-Defensive First Team:
Cavell Johnson, Halifax Rainmen
Jujuan Cooley, Halifax Rainmen
Trayvon Lathan, Moncton Miracles
Elvin Mims, London Lightning
Fred Sturdivant, Ottawa SkyHawks
NBL Canada All-Rookie First Team:
Raven Barber, Halifax Rainmen
Jameson Tipping, Brampton A's
Thijin Moses, Mississauga Power
Scottie Haralson, Brampton A's
Fred Sturdivant, Ottawa SkyHawks

Note

Collegamenti esterni 
 

Stagioni NBL Canada
Pallacanestro nel 2013
Pallacanestro nel 2014